Палиндром — текст, читающийся одинаково в обоих направлениях.
 Перевёртка — ошибка печати на почтовых марках.
 Картины-«перевёртыши» — картины, при повороте которых на некоторый угол (как правило, 180 °, реже на 90 °) изображённое воспринимается как новый осмысленный сюжет, никак не связанный с основным.
 Оборотень (перевёртыш) — мифологическое существо, обладающее способностью оборачиваться человеком или животным.
 Перевёртыш (разг.) — неискренний, двуличный человек, лицемер, двурушник (ср. хамелеон).

Примечания

См. также 

 Перевёртыши